

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Friedj“ beginnt.

Friedj 



Friedju 
 Friedjung, Heinrich (1851–1920), österreichischer Historiker und Publizist
 Friedjung, Josef Karl (1871–1946), österreichischer Kinderarzt und Politiker, Landtagsabgeordneter